Mehrere Schiffe der Royal Navy trugen den Namen HMS Thetis nach Thetis, einer Gestalt der griechischen Mythologie

Die erste HMS Thetis war ein bewaffnetes Transportschiff mit 22 Kanonen, das 1717 vom Stapel lief.
Die zweite HMS Thetis war eine Fregatte mit 44 Kanonen, die 1747 vom Stapel lief und 1767 zum Abwracken verkauft wurde.
Die dritte HMS Thetis war eine Fregatte mit 32 Kanonen, die 1773 vom Stapel lief und 1783 in der Karibik bei St. Lucia durch Schiffbruch verloren ging.
Die vierte HMS Thetis war eine Fregatte mit 32 Kanonen, die 1782 vom Stapel lief und 1814 zum Abwracken verkauft wurde. 
The fünfte HMS Thetis war eine leichte Fregatte mit 24 Kanonen, die 1796 vom Stapel lief.
Die sechste HMS Thetis war ein Schoner mit 8 Kanonen, der 1796 angekauft wurde.
Die siebte HMS Thetis war eine Brigg mit 10 Kanonen, die 1810 vom Stapel lief.
Die achte HMS Thetis war eine Fregatte mit 46 Kanonen, die 1817 vom Stapel lief und 1830 im Südatlantik vor Kap Frio bei Rio de Janeiro durch Schiffbruch verloren ging.
Die neunte HMS Thetis war eine Fregatte mit 36 Kanonen, die 1846 vom Stapel lief und 1855 an Preußen abgegeben wurde.
Die zehnte HMS Thetis war eine Korvette mit Schraubenantrieb, die 1871 vom Stapel lief und 1887 zum Abwracken verkauft wurde.
Die elfte HMS Thetis war ein Geschützter Kreuzer der Apollo-Klasse, der 1890 vom Stapel lief und 1918 beim Überfall auf Zeebrugge zur Blockade der Hafeneinfahrt versenkt wurde.
Die zwölfte HMS Thetis war ein U-Boot der T-Klasse, das 1938 vom Stapel lief und 1939 vor Liverpool bei Erprobungen sank, wobei 99 Mann starben. Das Boot wurde gehoben, als HMS Thunderbolt in Dienst gestellt und 1943 nördlich von Sizilien von der italienischen Korvette Cicogna versenkt.

Thetis